Івонн Гулагонг виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1974 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Кріс Еверт з рахунком 7–6, 4–6, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Івонн Гулагонг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Кріс Еверт (фіналістка)
 Івонн Гулагонг (Чемпіонка)
 Керрі Мелвілл (півфіналістка)
 Джулі Гелдман (півфіналістка)
 Леслі Гант (чвертьфіналістка)
 Керрі Гарріс (1 коло)
 Пем Тігуарден (2 коло)
 Савамацу Кадзуко (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1974 в австралійському спорті
Тур WTA 1974